Adamo ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Adamo (1849–1887), deutscher Maler
 Antonio Adamo (* 1957), italienischer Pornofilmregisseur
 Franz Adamo (1896–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Gabriel Salvador Adamo (* 1955), argentinischer Komponist, Musikpädagoge und Chorleiter
 Mark Adamo (* 1962), US-amerikanischer Komponist und Librettist
 Max Adamo (1837–1901), deutscher Maler
 Michaël Moussa Adamo (1961–2023), gabunischer Politiker
 Salvatore Adamo (* 1943), belgischer Sänger

Adamo bezeichnet außerdem:

 Adamo Indústria e Comércio de Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Dell Adamo